Хо́рхе Фра́нко А́львис (), более известный как Бу́рги (; 29 октября 1993, Бургильос-дель-Серро) — испанский футболист, полузащитник клуба «Алавес».

Биография 
Хорхе начинал свою карьеру в скромных испанских клубах из низших дивизионов. В марте 2012 года он присоединился к системе мадридского «Реала» и стал выступать за третью команду этого клуба. В 2013 году он был переведён в «Кастилью» и выступал там на протяжении двух сезонов. Кроме того, он привлекался к играм первой команды «Реала», однако так и не дебютировал за неё. Летом 2015 года игрок был арендован «Эспаньолом». Он дебютировал в Примере 22 августа 2015 года в матче против «Хетафе».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на BDFutbol
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Алавес»